Zlateče je ime več naselij v Sloveniji:
 Zlateče pri Šentjurju, občina Šentjur
 Zlateče, občina Vojnik

Naselja v Sloveniji